Коршунов — русская фамилия.

Известные носители

А

Б

В 
 Коршунов, Валерий Иванович (род. 1939) — советский и российский спортсмен и тренер.
 
 Коршунов, Владислав Сергеевич (род. 1983) — российский регбист.

Д 
 Коршунов, Дмитрий Павлович (1911—1983) — советский шашист.

Е

И

К

Л 
 Коршунов, Лев Александрович (род. 1946) — губернатор Алтайского края.
 Коршунов, Леонид Алексеевич (1904—1996) — кораблестроитель, инженер-вице-адмирал.

М 
 Коршунов, Максим Михайлович (род. 1979) — российский учёный-физик, член-корреспондент РАН (2022).

Н

О 
 Коршунов, Олег Павлович (1926—2013) — советский и российский библиографовед.

П 
 
 Коршунов, Пётр Иванович (1922—1983) — полный кавалер ордена Славы.

С

Ю 
 Коршунов, Юрий Петрович (1933—2002) — русский энтомолог и лепидоптеролог.



См. также 
 
 
 Коршунович
 
 
 Коршуновский